Guppy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Crispin S. Guppy
 Robert John Lechmere Guppy